

Cinema 
 A String of Pearls – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
 A String of Pearls – film del 1914 diretto da J.P. McGowan
 A String of Pearls – film del 1916 diretto da Will Page
 A String of Pearls – film del 2002 diretto da Camille Billops e James Hatch

Musica
 A String of Pearls – brano di Glenn Miller and His Orchestra, 1941, Bluebird Records